Promenada Mall este numele unor centre comerciale inaugurate de Bel Rom Real Estate în mai multe orașe mari din România: Sibiu, Târgu Mureș, Brăila, Focșani, Bacău și Drobeta Turnu-Severin.

Vezi și
 Promenada Mall Brăila
 Promenada Mall Sibiu
 Promenada Mall Focșani
 Promenada Mall București